

1 декабря 
 Оноприенко, Иван Алексеевич (23) — Герой Советского Союза.
 Самсонов, Иван Алексеевич (21) — Герой Советского Союза.

2 декабря 
 Воронин, Иван Николаевич (19) — сержант, Герой Советского Союза.
 Григ, Нурдаль (41) — норвежский писатель, поэт, драматург; погиб.

3 декабря 
 Буканов, Иван Александрович — Герой Советского Союза.
 Князев, Алексей Арсентьевич (20) — Герой Советского Союза.
 Суриков, Алексей Павлович (26) — Герой Советского Союза, старшина, командир взвода.

4 декабря 
 Беркутов, Ибрагим Белялович — Герой Советского Союза.

5 декабря 
 Подневич, Валентин Афанасьевич (20) — Герой Советского Союза.
 Тасуй, Борис Терентьевич (22) — Герой Советского Союза.
 Шлихтер, Евгения Самойловна — участница революционного движения в России.

6 декабря 
 Горкунов, Михаил Степанович (28) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Казак, Иван Емельянович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Клинковский, Александр Кузьмич (31) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леонтьев, Пётр Михайлович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

7 декабря 
 Ермолаев, Василий Антонович (19) — Герой Советского Союза.
 Модин, Борис Фёдорович (23) — Герой Советского Союза.
 Расковинский, Цезарь Сильвестрович (28) — Герой Советского Союза.
 Татаринов, Иван Дмитриевич (21) — Герой Советского Союза.
 Тварковский, Юрий Владимирович (21) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Андрей Александрович — Герой Советского Союза.
 Усенов, Абдулла (19) — Герой Советского Союза.

8 декабря 
 Красиков, Александр Васильевич (36) — Герой Советского Союза.
 Кругликов, Никита Кононович (29) — Герой Советского Союза.
 Петрова, Галина Константиновна (23) — медицинская сестра 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, главстаршина. Герой Советского Союза.
 Цибизов, Иван Андреевич — Герой Советского Союза.

9 декабря 
 Афанасьев, Алексей Афанасьевич — заместитель командира по политической части 1337-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии Отдельной Приморской армии, Герой Советского Союза (посмертно) (), майор. Погиб в бою за Керчь.
 Орлов, Виктор Николаевич — Герой Советского Союза.
 Челов, Николай Михайлович — Герой Советского Союза.

10 декабря 
 Бармин, Илья Елизарович (27) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, мастер танкового боя, командир 3-го батальона 14-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского танкового корпуса, Герой Советского Союза (1942). Погиб в бою.
 Гальченко, Николай Петрович (22) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Виктор Николаевич — Герой Советского Союза.
 Терехов, Филипп Филиппович — Герой Советского Союза.
 Челов, Николай Михайлович — Герой Советского Союза.

11 декабря 
 Беляев, Александр Филиппович (35) — Герой Советского Союза.
 Королив, Василий Константинович (64) — украинский писатель и общественный деятель.
 Лазарев, Фёдор Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Хмелёв, Павел Васильевич — Герой Советского Союза.
 Чалов, Степан Андреевич — Герой Советского Союза.
 Фридман, Савва Маркович — советский военный деятель, подполковник.

12 декабря 
 Бояркин, Василий Илларионович (29) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Вадим Анатольевич (22) — Герой Советского Союза.
 Молотков, Владимир Михайлович (21) — Герой Советского Союза.
 Саблин, Владимир Филиппович — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Михаил Яковлевич (33) — Герой Советского Союза.
 Томилин, Павел Николаевич (24) — Герой Советского Союза.

13 декабря 
 Фёдоров, Иван Ильич (28) — Герой Советского Союза.
 Хлобыстов, Алексей Степанович (25) — Герой Советского Союза.
 Хмелёв, Павел Васильевич — Герой Советского Союза.

14 декабря 
 Адаменко, Василий Васильевич — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта, Герой Советского Союза.
 Бухгольц, Николай Николаевич (62) — советский учёный-механик, профессор; генерал-майор инженерно-авиационной службы.
 Клевцов, Сергей Трофимович (38) — Герой Советского Союза.
 Увачан, Иннокентий Петрович (24) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Владимир Георгиевич (18) — Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою в Запорожской области

15 декабря 
 Алексухин, Василий Тимофеевич (24) — советский лётчик, старший лейтенант, командир звена 617-го штурмового авиационного полка 291-й штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1944), направил горящую машину на скопление танков врага.
 Гарцман, Матвей Давидович (34) — украинский еврейский поэт.
 Двадненко, Иван Карпович (40) — Герой Советского Союза.
 Лозенко, Иван Аркадьевич (27) — Герой Советского Союза.
 Рудык, Николай Мартынович (24) — Герой Советского Союза.
 Титаренко, Степан Иванович (32) — Герой Советского Союза.
 Федотов, Андрей Андреевич (29) — Герой Советского Союза.

16 декабря 
 Антонов, Иван Николаевич — командир танковой роты 326-го танкового батальона 117-й танковой бригады (1-й танковый корпус, 11-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), капитан, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). погиб в ходе Городокской операции

17 декабря 
 Аверьянов, Василий Савельевич — участник Великой Отечественной войны, командир орудия артиллерийского дивизиона 19-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), старший сержант.
 Захаров, Алексей Иванович — Герой Советского Союза.
 Карпеткин, Григорий Андреевич (22) — Герой Советского Союза.
 Киршнер, Иоахим (23) — немецкий ас люфтваффе.
 Семиволос, Иван Терентьевич (34) — украинский советский поэт.
 Тугамбаев, Кыдран Александрович (19) — Герой Советского Союза.

18 декабря 
 Гриб, Алексей Фёдорович — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Иван Фёдорович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Цховребов, Иван Давидович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

19 декабря 
 Барблан, Отто (83) — швейцарский органист, композитор и музыкальный педагог.
 Ваксман, Исаак Фёдорович (21) — Герой Советского Союза, командир артиллерийской батареи 1118-го стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт), старший лейтенант.
 Карачев, Пётр Андрианович (21) — Герой Советского Союза
 Коновалов, Алексей Дмитриевич (24) — Герой Советского Союза

20 декабря 
 Аугспург, Анита (86) — немецкая юристка, актриса, писательница и феминистка.
 Бадуев, Саид Сулейманович — чеченский поэт
 Бондаренко, Владимир Павлович — Герой Советского Союза.
 Вайсер, Владимир Зельманович (22) — Герой Советского Союза.
 Кашин, Николай Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Тынянов, Юрий Николаевич (49) — русский советский писатель, драматург, литературовед и критик.
 Тюрин, Василий Фёдорович (19) — Герой Советского Союза.
 Угловский, Анатолий Ефимович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

21 декабря 
 Егоров, Александр Петрович (33) — Герой Советского Союза.
 Котегов, Алексей Александрович (19) — Герой Советского Союза.
 Красильников, Алексей Иванович (40) — Герой Советского Союза.
 Сидельников, Василий Михайлович (22) — Герой Советского Союза.

22 декабря 
 Алексеев, Андрей Корнеевич (23) — советский офицер, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, командир батальона 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Алкснис, Ян Янович (48) — советский военный деятель, профессор, военный теоретик, специалист по вопросам мобилизации. Репрессирован. Умер в советском лагере
 Караханян, Джаган Саркисович (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир отделения 280-го отдельного саперного батальона 89-й Армянской стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта, рядовой.

23 декабря 
 Багратуни, Яков Герасимович (64) — князь, генерал-майор русской армии, генерал армии Армении.
 Гусаров, Григорий Андреевич (37) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дейнеко, Николай Григорьевич (23) — Герой Советского Союза, гвардии красноармеец.

24 декабря 
 Гробов, Анатолий Александрович (27) — Герой Советского Союза.
 Тихонов, Василий Иванович — Герой Советского Союза.

25 декабря 
 Птицин, Андрей Николаевич (44) — Герой Советского Союза.
 Тараканчиков, Николай Ильич (24) — Герой Советского Союза.

26 декабря 
 Гайко, Андрей Самойлович (23) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Тимофей Николаевич (28) — Герой Советского Союза.
 Шигаев, Андрей Васильевич (35) — Герой Советского Союза.

27 декабря  
 Азалов, Клычнияз (22) — участник Великой Отечественной войны, сабельник 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1944), гвардии красноармеец. Умер от ран, полученных в бою за Днепр.
 Маматов, Дмитрий Борисович (20) — Герой Советского Союза.
 Павличенко, Александр Петрович — Герой Советского Союза.
 Семенов, Борис Самуилович (20) — Герой Советского Союза.
 Чалый, Александр Никитович — Герой Советского Союза.

28 декабря 
 Воронцов, Николай Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Дарбинян, Левон Хнгяносович (30) — Герой Советского Союза.
 Канкошев, Ахмет-Хан Талович (29) — Герой Советского Союза.
 Лапс, Анатолий Александрович — Герой Советского Союза.
 Ринчино, Базар — Герой Советского Союза.
 Ромащенко, Иван Фёдорович (40) — советский военный деятель, полковник.
 Северин, Иван Кириллович (21) — Герой Советского Союза.
 Стрепетов, Григорий Михайлович — Герой Советского Союза.

29 декабря 
 Ирисбеков, Курбанбай (21) — Герой Советского Союза.

30 декабря 
 Судаков, Михаил Павлович (23) — Герой Советского Союза.

31 декабря 
 Глибко, Юрий Киприянович (29) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Алексей Иванович — Герой Советского Союза.
 Трушев, Иван Филиппович — Герой Советского Союза.